Stazione di Toda – stazione ferroviaria giapponese nella città di Nagoya
 Stazione di Toda – stazione ferroviaria giapponese nella città di Toda